Wrentham – frazione della Divisione No. 2, Alberta (Canada)
 Wrentham – parrocchia civile del Suffolk (Regno Unito)
 Wrentham – comune della contea di Norfolk, Massachusetts (Stati Uniti d'America)